Schwander – abitanti di Schwanden (Glarona Sud)
Schwander – abitanti di Schwanden bei Brienz